Kelila – nome proprio di persona ebraico femminile
Kelila – città dell'Indonesia